El Flaco (spanisch für: „der Dünne, der Dürre“) ist der Spitzname folgender Personen:

 César Luis Menotti (* 1938), ehemaliger argentinischer Fußballspieler und -trainer
 Daniel Estrada Pérez (1947–2003) peruanischer Rechtsanwalt, Politiker und langjähriger Bürgermeister der Stadt Cusco